A 2006-os Australian Open férfiversenyét a svájci Roger Federer nyerte a ciprusi Márkosz Pagdatísz előtt.

Kiemeltek 

  Roger Federer (Bajnok)</li>
  Andy Roddick (negyedik kör)</li>
  Lleyton Hewitt (második kör)</li>
  David Nalbandian (elődöntő)</li>
  Nyikolaj Davigyenko (negyeddöntő)</li>
  Guillermo Coria (harmadik kör)</li>
  Ivan Ljubičić (negyeddöntő)</li>
  Gastón Gaudio (harmadik kör)</li>
  Fernando González (első kör)</li>
  Thomas Johansson (negyedik kör)</li>
  David Ferrer (negyedik kör)</li>
  Dominik Hrbatý (negyedik kör)</li>
  Robby Ginepri (második kör)</li>
  Richard Gasquet (első kör)</li>
  Juan Carlos Ferrero (harmadik kör)</li>
  Tommy Robredo (negyedik kör)</li>

  Radek Štěpánek (második kör)
  Mario Ančić (harmadik kör)
  Tomáš Berdych (második kör)
  James Blake (harmadik kör)
  Nicolas Kiefer (elődöntő)
  Gaël Monfils (első kör)
  Igor Andrejev (harmadik kör)
  Olivier Rochus (második kör)
  Sébastien Grosjean (negyeddöntő)
  Jarkko Nieminen (harmadik kör)
  Taylor Dent (első kör)
  Fernando Verdasco (második kör)
  Filippo Volandri (első kör)
  Makszim Mirni (harmadik kör)
  Feliciano López (harmadik kör)
  Carlos Moyà (első kör)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Felső ág

Első szakasz

Második szakasz

Harmadik szakasz

Negyedik szakasz

Alsó ág

Ötödik szakasz

Hatodik szakasz

Hetedik szakasz

Nyolcadik szakasz

Források 
 Eredmények

F1